John Lyons (acteur), Engelse toneelspeler en televisieacteur.
 John Lyons (taalkundige), Engels vergelijkend taalwetenschapper.
 John Lyons (ontwikkelaar), Engels ontwikkelaar